Бердник — русская фамилия. 

Известные носители:
 Бердник, Андрей Витальевич (род. 1970) — спортсмен и тренер по спортивной акробатике, сын Виталия Бердника.
 Бердник, Василий Иванович (?—?) — бортмеханик самолёта АНТ-25, готовил самолёт к беспересадочному перелёту Москва — Северный полюс — Ванкувер.
 Бердник, Виталий Иванович (род. 1948) — спортсмен и тренер по спортивной акробатике.
 Бердник, Максим Викторович (род. 1986) — российский футболист.
 Бердник, Мирослава Александровна (род. 1958) — украинская журналистка и писательница
 Бердник, Олесь Павлович (1926—2003) — украинский советский писатель-фантаст, участник правозащитного движения в СССР.

См. также 
 Бердников